Aleksander Benedykt Stanisław Sobieski ( – ) est le fils de Jean III Sobieski, roi de Pologne, et de son épouse, Marie Casimire Louise de la Grange d'Arquien.

Il est candidat aux élections libres au trône de Pologne en 1697, à la suite de la mort de son père, mais sans succès. En 1702, il décline l'offre de Charles XII de Suède de l'installer comme roi rival d'Auguste II de Pologne. Il meurt à Rome en 1714, étant peu avant devenu frère capucin.

Tandis qu'il est à Rome, il aide le peintre portraitiste tchèque/slovaque Jan Kupecký à devenir célèbre.

Ancêtres

Notes et références

Liens externes 
 Aleksander Benedykt Stanislaw Sobieski au musée du palais de Wilanow

Source de la traduction 

Prince royal de Pologne
Famille des Sobieski
Capucin
Poète polonais
Naissance à Gdańsk
Naissance en septembre 1677
Décès à Rome
Décès en novembre 1714
Décès à 37 ans
Religieux catholique polonais